

Personnalités 
 Dak Prescott (né en 1993), joueur américain de football américain
 Edward C. Prescott (1940-2022), « prix Nobel » d'économie
 George Prescott Bush (né en 1976), fils ainé de Jeb Bush
 James Prescott Joule (1818-1889), physicien britannique
 Jeryl Prescott (née en 1964), actrice américaine
 John Prescott (né en 1938), homme politique britannique
 Marc Prescott (né en 1971), dramaturge originaire du Manitoba au Canada
 Norm Prescott (1927-2005), producteur, acteur et scénariste américain
 Oliveria Prescott (1842-1919), compositrice et écrivain anglais
 Robert Prescott (1726-1815), officier et administrateur colonial britannique
 William H. Prescott (1796-1859), historien américain

Prénom
 Prescott Bush (1895-1972), homme d'affaires et politicien américain

Localités

Canada
 Prescott et Russell, comtés unis de l'Ontario
 Prescott, ville de l'Ontario
 Prescott, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Glengarry—Prescott—Russell, circonscription électorale fédérale de l'Ontario
 Glengarry-Prescott-Russell, circonscription électorale provinciale de l'Ontario
 Sainte-Anne-de-Prescott, localité du canton de Hawkesbury Est

États-Unis 
 Prescott, ville de l'État de l'Arizona
 Prescott, ville de l'État de l'Arkansas
 Prescott, ville de l'État de l'Iowa
 Prescott, ville de l'État du Kansas
 Prescott, ville de l'État du Massachusetts
 Prescott, ville de l'État du Michigan
 Prescott, ville de l'État de l'Oregon
 Prescott, ville de l'État de Washington
 Prescott, ville de l'État du Wisconsin
 Prescott, ville de l'État de l'Alabama
 Forêt nationale de Prescott, forêt protégée située en Arizona

Royaume-Uni 
 Prescott, village anglais situé dans le Gloucestershire.

Autre
 Prescott, nom de code des processeurs Pentium 4 d'Intel
 Filtre Hodrick-Prescott, filtre servant à étudier les séries temporelles

Homonymie partielle
 Glengarry—Prescott, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Glengarry—Prescott—Russell, circonscription fédérale et provinciale ontarienne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme